Чаплыгина — название населённых пунктов в России:

 Чаплыгина — деревня в Курском районе Курской области.
 Чаплыгина — деревня в Болховском районе Орловской области.

См. также 
 Чаплыгин
 Улица Чаплыгина